

Musica 
 Judgement Day  – album di Esham del 1992
 Judgement Day  – album dei Sinner del 1996
 Judgement Day  – singolo di Method Man del 1998
 Judgement Day  – singolo di Ms. Dynamite del 2005
 Judgement Day  – album di Brooke Hogan del 2009

Cinema 
 Judgement Day – film del 1988 diretto da Ferde Grofé Jr.
 Catastrofe imminente (Judgement Day) – film del 1999 diretto da John Terlesky

Altro 
 Judgment Day  – evento di wrestling
 The Judgment Day - stable di wrestling